Hidrografia:
 Barranc de les Cases (Navès), curs fluvial del municipi de Navès (Solsonès) 
 Barranc de les Cases (Pinell), curs fluvial dels municipis de Castellar de la Ribera i Pinell de Solsonès (Solsonès)